La  è una delle stazioni della Linea Circolare di Ōsaka nell'omonima città giapponese, da non confondere con la Stazione di Fukushima, nell'omonima città della Prefettura di Fukushima.

Linee

Treni
JR West
Linea Circolare di Ōsaka

Altre linee
 Ferrovie Hanshin
Linea principale Hanshin

Altri progetti

Fukushima
Fukushima